Amèrica:
 Partit Liberal del Canadà, partit federal al Canadà.
 Partit Liberal Mexicà 
 Partit Liberal del Quebec, partit polític del Québec, present des de 1867.
 Partit Liberal (Uruguai), partit polític de l'Uruguai d'ideologia liberalista creat el 2002.
 Àsia:
 Partit Liberal Democràtic (Turquia), partit polític de Turquia fundat el 1994.
 Partit Liberal (Israel), partit polític d'Israel fundat el 1961.
 Europa:
 Partit Europeu dels Liberals, Demòcrates i Reformistes, partit polític liberal que actua a nivell europeu.
 Partit Liberal Democràtic d'Alemanya, partit polític d'Alemanya.
 Partit Liberal d'Àustria, partit polític austríac, d'ideologia nacionalista.
 Partit Liberal (Grècia), partit d'ideologia liberal de Grècia fundat el 1910.
 Partit Liberal Italià, partit polític italià de caràcter liberal que existí entre 1943 i 1994 
 Partit Liberal (Islàndia) (Frjálslyndi Flokkurinn), partit polític de centredreta d'Islàndia.
 Partit Radical Liberal, partit polític luxemburguès actiu entre el 1932 i el 1945.
 Partit d'Estat Liberal, partit polític neerlandès fundat el 1921.
 Partit Liberal d'Andorra, partit polític andorrà de caràcter liberal.
 Bèlgica:
 Parti Réformateur Libéral, partit polític belga, successor del Partit Liberal.
 Partit Liberal (Bèlgica), partit polític belga (1846 - 1961).
 Croàcia:
 Partit Liberal (Croàcia), partit polític de Croàcia, fundat el 1997 per Vlado Gotovac.
 Partit Social Liberal Croat, partit polític de Croàcia de centredreta.
 Espanya:
 Partit Liberal Conservador
 Partit Liberal (Espanya, 1976), partit polític de centre espanyol fundat per Enrique Larroque el 1976.
 Partit Liberal Fusionista, partit que participà en el sistema turnista imposat per la Restauració borbònica de 1874.
 Partit Liberal Balear, formació política de centre de les Illes Balears.
 Lliga de Catalunya-Partit Liberal Català, coalició electoral catalana formada per la Lliga Liberal Catalana i Acció Democràtica.
 Partit Progressista Liberal, partit polític de centredreta, fundat el 1977.
 Partit Social Liberal Andalús, partit polític fundat el 1977 d'àmbit regionalista i centrista andalús.
 Partit Demòcrata i Liberal del País Valencià, partit polític fundat el 1974 integrat a la UCD el 1977.
 Partit Democràtic Liberal Català, partit polític català de centredreta, creat el 1976.
 Partit Republicà Liberal Demòcrata, partit polític espanyol creat en instaurar-se la Segona República en 1931.
 Partit Demòcrata Liberal, partit d'ideologia liberal espanyol fundat el 1982 per Antonio Garrigues Walker.
 Partit Liberal Weylerista, partit polític d'àmbit eminentment mallorquí que s'organitzà a l'entorn del general Weyler.
 Macedònia del Nord:
 Partit Liberal Democràtic (Macedònia del Nord), partit polític de Macedònia del Nord fundat a l'abril de 1997.
 Partit Liberal de Macedònia, partit polític de Macedònia del Nord fundat el 1999.
 Moldàvia:
 Partit Liberal (Moldàvia), partit polític de la República de Moldàvia d'ideologia liberal.
 Partit Social Liberal (Moldàvia), partit polític liberal de la República de Moldàvia.
 Partit Liberal Democràtic de Moldàvia, partit polític de Moldàvia.
 Noruega:
 Partit d'Esquerra Liberal, partit polític de Noruega fundat el 1909.
 Partit Popular Liberal (Noruega, 1992), partit polític de Noruega fundat el 1992.
 Partit Popular Liberal (Noruega), partit polític de Noruega d'ideologia liberal creat el 1972.
 Venstre (Noruega), partit liberal de Noruega.
 Regne Unit:
 Liberal Demòcrates (Regne Unit), partit polític britànic format el 1988 de la unió del Partit Liberal i del Partit Socialdemòcrata.
 Partit Liberal (Regne Unit), partit polític britànic (1859 - 1988).
 Romania:
 Partit Demòcrata-Liberal (Romania), partit polític de centre - dreta.
 Partit Nacional Liberal (Romania), partit polític de Romania.
 Suècia:
 Partit Liberal de Suècia, partit polític suec fundat el 1923.
 Partit Coalició Liberal, partit polític suec.
 Partit Popular Liberal, partit polític liberal suec.
 Suïssa:
 Partit Liberal Verd de Suïssa, partit liberal de Suïssa fundat el 2007.
 Partit Liberal de Suïssa, partit liberal de Suïssa.